Замок Витовта — каменный готический замок с пятью башнями, построенный в Гродно великим князем литовским Витовтом в 1398 году на месте существовавшего деревянного древнерусского детинца.
 Старый замок — замок в стиле ренессанса, построенный (перестроенный из замка Витовта) Стефаном Баторием около 1580 года.
 Новый замок — новый королевский дворец, построенный в Гродно в 1734—1751 годах во время правления польского короля и великого князя литовского Августа III как летняя резиденция польских королей и великих князей литовских.